ММС:

 ММС — посёлок в Медвежьегорском районе Карелии.
 ММС — курдский спутниковый телеканал, вещающий из Дании.
 Международный музыкальный совет — консультативный орган при ЮНЕСКО.

См. также 
 MMS (значения)